Dainbach ist ein geographischer Name:

 Dainbach, Stadtteil von Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Dainbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (Oberlauf des Merzenbachs, über den dortigen Mühlkanal zum Kocher in Kochendorf) im Gemeindegebiet von Oedheim, beide Orte im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dainbächle, rechter Zufluss der Umpfer nach Unterschüpf, Gemeinde Boxberg. Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Deinbach